Йорі Мьоркве (;  29 грудня 1980, Восс) — норвезька біатлоністка, дворазова призерка чемпіонатів світу з біатлону в естафеті, призерка етапів кубка світу з біатлону.

Виступи на Чемпіонатах світу

Кар'єра в Кубку світу 
 Дебют в кубку світу — 5 січня 2001 року в спринті в Обергофі — 77 місце.
 Перше попадання в залікову зону — 29 листопада 2006 року в індивідуальній гонці в Естерсунді — 26 місце.
 Перший подіум — 10 грудня 2006 року в естафеті в Гохфільцені — 3 місце.

Загальний залік в Кубку світу 
 2006—2007 — 57-е місце (39 очок)
 2011—2012 — 78-е місце (14 очок)

Статистика стрільби

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті IBU 
 Профіль на сайті ФБУ 

Норвезькі біатлоністки